

Altro 
 Jaqué – comune della Repubblica di Panama
 Operazione Jaque – operazione militare colombiana del 2008

Persone 
 Christian-Jaque, pseudonimo di Christian Maudet – regista francese
 Rhené Jaque, pseudonimo di Marguerite Marie Alice Cartier – musicista, compositrice ed educatrice musicale canadese

Pagine correlate 
Jacque